Unidá est une fédération de partis politiques espagnols 
 Unida est un groupe de rock américain

Voir aussi 
 Union Dua Aruwimi Itimbiri (UNIDA), un parti politique de République démocratique du Congo.